Protocol Independent Multicast — Незалежна від протоколу групова маршрутизація.
 Product information management — Управління інформацією про продукт.
 Personal Information Manager — Персональний інформаційний менеджер.
 Processor-in-memory - Процесор в пам'яті, C-RAM, Computational RAM.

Див. також 
 Pimcore - це безкоштовна CMS з вільним і відкритим вихідним кодом.